Der European Nations Challenge Cup 2006 im Squash fand vom 28. bis 30. September 2006 in der polnischen Hauptstadt Warschau statt. Bei der vierten Austragung des Turniers traten 16 Mannschaften bei den Herren und sechs Mannschaften bei den Damen an.

Bei den Herren setzte sich die norwegische Mannschaft im Finale gegen die Ukraine durch, während bei den Damen Estland den Titel vor Polen gewann.

Während die Herrenmannschaften aus drei Spielern bestanden, bestritten die Damenmannschaften ihre Partien lediglich mit zwei Spielerinnen. Gastgeber Polen, die Ukraine und Gibraltar, Belarus und die Isle of Man starteten bei den Herren mit zwei Mannschaften, bei den Damen war lediglich Polen mit zwei Teams vertreten. Bei den Herren trat zudem eine Gemischte Mannschaft an, in der Spieler vertreten waren, deren Land keine vollständige Mannschaft melden konnte.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Damen

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashsite.co.uk (englisch)

2006
Squashturnier 2006
Squashturnier in Warschau